Il 26 e 27 maggio 2013 (con ballottaggio il 9 e 10 giugno) in Veneto si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.

Venezia

Martellago

San Donà di Piave

Padova

Albignasego

Piove di Sacco

Treviso

Treviso

Vedelago

Verona

Bussolengo

Sona

Villafranca di Verona

Vicenza

Vicenza 

Veneto
2013